Egelsee heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Egelsee (Heimsheim),  Siedlung im Norden der Gemeinde Heimsheim, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Egelsee (Lauf an der Pegnitz), Einöde bei Dehnberg, Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Egelsee (Memmingen), Teilort der kreisfreien Stadt Memmingen, Oberschwaben, Bayern
 Egelsee (Pfullendorf), Hof der Stadt Pfullendorf,  Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Egelsee (Tannheim), Teilort von Tannheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

 Egelsee (Gemeinde Krems), Katastralgemeinde und Ortschaft der Stadt Krems, Niederösterreich
 Egelsee (Gemeinde Oed-Oehling), Ortsteil von Oed-Oehling, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Egelsee (Gemeinde Pyhra), Katastralgemeinde von Pyrha, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Egelsee (Gemeinde Würmla), Katastralgemeinde von Würmla, Bezirk Tulln, Niederösterreich

Baulichkeiten:
 Turmhügel Egelsee, abgegangener Burgsitz bei Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Gewässer einschließlich einiger Naturschutzgebiete und Egelseemoor:

 Eglsee (Abtenau), Kleinsee im Lammertal, Land Salzburg (LSG Egelsee bei Abtenau)
 Egelsee (Aargau), bei Bergdietikon im Kanton Aargau
 Egelsee (Andechs), bei Andechs-Frieding, Landkreis Starnberg, Bayern
 Egelsee (Apfeldorf), bei Apfeldorf, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Egelsee (Arberg), Waldsee im Lauf des dort noch Ellenbach genannten Ellenbachgrabens bei Arberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Egelsee (Babenstuben), verlandender See in den Babenstubener Mooren bei Babenstuben, Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Egelsee (Bad Reichenhall). Waldsee im Lauf des Nesselgrabens bei Thumsee, Stadt Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Egelsee (Baindt), im Altdorfer Wald bei Baindt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Egelsee (Basel), trockengelegter Waldtümpel in Basel, Kanton Basel-Stadt
 Egelsee (Bern), in der Stadt Bern, Kanton Bern
 Egelsee (Bernbeuren), See bei Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Egelsee (Böhringen), Tümpelgruppe bei Böhringen, Gemeinde Dietingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Egelsee (Bubenorbis), bei Mainhardt-Bubenorbis, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, im Verlauf des obersten Rötenbachs
 Egelsee (Bubikon), Moorsee in der Gemeinde Bubikon, Kanton Zürich
 Egelsee (Crailsheim), als Naturdenkmal geschützte Tümpelgruppe im Stadtgebiet von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Egelsee (Deckenpfronn), bei Deckenpfronn, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Egelsee (Dietramszell), Waldsee bei Dietenhausen, Gemeinde Dietramszell. Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Egelsee (Dörrmenz), ehemaliger See, heute Gemarkungsname westlich von Dörrmenz, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg an der Stadtgebietsgrenze zu Ilshofen
 Egelsee (Dürbheim), bei Dürbheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Egelsee (Egelsee), See im Lauf des Reutenbachs vor dessen Mündung in die Iller bei Egelsee, kreisfreie Stadt Memmingen, Oberschwaben, Bayern
 Egelsee (Eggstätt), einer der Seen der Eggstätt-Hemhofer Seenplatte, bei Wöhr, Eggstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Egelsee (Feldkirch), reaktivierter See im österreichisch-liechtensteinischen Grenzgebiet, bei Feldkirch, Vorarlberg
 Egelsee (Golling), Weiher bei Golling, Land Salzburg
 Egelsee (Höchstadt an der Aisch), Teich im Lauf des Egelgrabens bei Kieferndorf, Stadt Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern, durchflossen vom Egelgraben (Aisch)
 Egelsee (Hofstetten), kleiner See bei Hagenheim, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Egelsee (Holzkirchen), oder Der Hacken, See bei Kleinhartpenning, Stadt Holzkirchen, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Egelsee (Kärnten) am Millstättersee-Rücken bei Spittal an der Drau, Kärnten
 Egelsee (Maitenbeth), Waldsee in der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Egelseen, mehrere Lacken bei Mattsee, Land Salzburg
 Egelsee (Mondsee), kleiner See in Scharfling am Mondsee, Landesgrenze Oberösterreich–Salzburg (NSG Egelsee und angrenzende Niedermoorwiesen)
 Egelsee (Munningen), See im Lauf des Gländgrabens bei Schwörsheim, Gemeinde Munningen, Landkreis Donau-Ried, Bayern
 Egelsee (Osterburken), See bei Marienhöhe, Stadt Osterburken, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Egelsee (Puch bei Hallein), Moorgebiet in der Gemeinde Puch bei Hallein, Bundesland Salzburg
 Egelsee (Rankweil), Waldweiher in der Gemeinde Rankweil, Vorarlberg
 Egelsee (Ravensburg), bei Gornhofen, Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Egelsee (Reichertshofen), See im Feilenmoos auf der Gemarkung Hög, Markt Reichertshofen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Egelsee (Satteldorf), See im Lauf des Egelseebachs (zur Gronach) bei Birkelbach, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Egelsee (Singen) bei Singen (Hohentwiel), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Egelsee (Stuttgart) in Stuttgart-Nord, Baden-Württemberg
 Egelsee (Thumsee), ehemaliger, ausgetrockneter See im Nesselgraben südwestlich des Thumsees bei Bad Reichenhall
 Egelsee (Tirol), kleiner See in der Stadt Kufstein, Tirol
 Egelsee (Traubing), See bei Traubing, Tutzing, Landkreis Starnberg, Oberbayern
 Egelsee (Unterach), Hochmoor in Unterach am Attersee, Oberösterreich (NSG Egelsee bei Unterach und NSG Egelseemoor)
 Egelsee (Wiesenfelden), See in Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Aegelsee
 Egelweiher, See im Lauf eines Zuflusses der Rotach am Ortsrand von Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eglsee